Le patronyme Nouri, Al-Nouri, el-Nouri ou Annouri (النوري) est un patronyme arabe ou perse.
Nouri est également un prénom arabe.

Patronyme 

 Imade Annouri (1984-), homme politique belge ;
 Hassan el-Nouri (1960-), homme politique syrien.

 Abdelhak Nouri (1997-), joueur de football néerlando-marocain ;
 Abdollah Nouri, religieux et un réformateur iranien ;
 Hassan Nouri (1905-1939), militant syndicaliste et nationaliste tunisien ;
 Hossein Nouri (1954-), peintre, metteur en scène et cinéaste iranien ;
 Mahamat Nouri (1947-), homme politique tchadien ;
 Mani Nouri (1989-), acteur et artiste visuel perse ;
 Michael Nouri (1945-), acteur américain ;
 Riad Nouri (1985-), joueur de football français d'origine algérienne ;
 Vivian Nouri (née en 1993), plus connue sous le nom de « Nouri », chanteuse néo-zélandaise.

Prénom

 Nouri al-Maliki, président irakien ;
 Nouri Bousahmein, homme politique libyen ;
 Nouri Bouzid, réalisateur tunisien ;
 Nouri Hlila, footballeur tunisien ;
 Mohamed Nouri Jouini, homme politique tunisien ;
 Nouri Koufi, interprète algérien de musique arabo-andalouse ;
 Nouri Ouznadji, footballeur algérien ;
 Nouri Pacha, général de l'armée ottomane ;
 Nouri Saïd, homme politique irakien ;
 Nouri Zorgati, ingénieur statisticien, économiste et homme politique tunisien.

Toponyme 

 Nouri, une nécropole des souverains koushites.

Patronyme arabe
Patronyme iranien